Jim Morris – giocatore di baseball statunitense
Jim Morris – produttore cinematografico
Jim Morris – produttore discografico
 Jim Morris, noto con il ringname Hillbilly Jim – wrestler statunitense